2. Mistrzostwa świata w pływaniu odbyły się Cali (Kolumbia) w dniach 19-27 lipca 1975. W mistrzostwach brało udział 682 pływaków.

Tabela medalowa

Wyniki

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Skoki

Skoki zsynchronizowane

Piłka wodna

Mężczyźni

Linki zewnętrzne 
 Strona FINA

Mistrzostwa świata w pływaniu
1975 w sporcie
1975 w Ameryce Południowej
Sport w Cali
Sport w Kolumbii